Оружане снаге Републике Хрватске, војна сила Хрватске
 Хрватска копнена војска, копнени вид ОС РХ